Лісовський Анатолій Анатолійович — майор Національної гвардії України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Лісовський Вікентій Карлович (1855—1918) — польський поміщик, депутат Державної думи Російської імперії 2-го скликання від Подільської губернії.
 Лісовський Вікентій (†1858) — церковний діяч, духовник митрополита Йосифа Сємашка.
 Лісовський Володимир Миколайович — полковник ЗСУ, заслужений працівник освіти України (2019), учасник російсько-української війни.
 Гаврило Лісовський (?—після 1674) — діяч доби Гетьманщини, дипломат. Генеральний осавул (1654).
 Григорій Лісовський (1845—1927) — діяч московського православного руху в УССР. Вікарій Полтавської єпархії РПЦ. Митрополит Полтавський і Переяславський.
 Лісовський Іван Григорович (1887—?) — український скульптор, майстер різблення на дереві.
 Іраклій (Лісовський) (1734—1809) — Митрополит Київський — предстоятель Української Греко-Католицької Церкви,
 Лісовський Леонід Леонідович (1866—1934) — композитор, музикознавець, музично-громадський діяч, педагог.
 Лісовський Микола Володимирович (1976—2014) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни,
 Лісовський Микола Федорович (1802—1844) — декабрист, поручик Пензенського піхотного полку, підприємець,
 Лісовський Олександр Миколайович (1944—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лісовський Олександр Юзеф (1580—1616) — литовський шляхтич, полковник війська Лжедмитрія II,
 Лісовський Олексій Миколайович (1861—1934) — український літературознавець, фольклорист,
 Лісовський Роберт Антонович (1893—1982) — український художник-«бойчукіст»,
 Юрій Горліс-Горський (Юрій Юрійович Городянин-Лісовський) — український військовий і громадський діяч, письменник, старшина Армії УНР.

Примітки 

Прізвища